Electro (muziekstijl)
Andere muziekstijlen:
electropunk
electroclash
electrohouse
Electro (Marvel), een fictieve superschurk
Electro (spel), een door Jumbo vervaardigd vraag-en-antwoordspel

Zie ook
 Electronic